Stanowisko gaśnicze - to miejsce działań bojowych prądowników wyposażonych w sprzęt gaśniczy umożliwiający sterowanie podawaniem środków gaśniczych.

Środki i sprzęt gaśniczy